Старооскольский автовокзал — автовокзал города Старый Оскол, расположен в микрорайоне Будённого. Обслуживает городские, пригородные, междугородние и международные маршруты.

История 
Первый вокзал в Старом Осколе был построен в 1972 году. В 1989 году был открыт новый автовокзал в северо-восточной части города, вокруг которого был образован Северный район. Новое здание автовокзала построено в 1989 году, после чего автостанцию официально переименовали в автовокзал «Старый Оскол». Со временем здание настолько обветшало без должного ухода, что возник вопрос о его закрытии по соображениям безопасности. В 2013 году была проведена реконструкция здания: оно приобрело современный внешний вид и комфортный зал ожидания.

Функционирование и обустройство 
На ноябрь 2021 года вокзал обслуживал рейсы по 20 междугородним, 3 международным и 14-и пригородным маршрутам. Обслуживаются автобусные междугородние маршруты с Белгородом, Воронежем, Курском, Москвой, Рязанью, Пензой, Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Липецком, Донецком, Днепропетровском, Харьковом, Луганском, Саратовым, Губкиным, Алексеевкой, Валуйками, Новым Осколом, Красным, Шебекино, Касторным, Кшенью, Горшечным, Тимом.

В здании автовокзала находятся: камера хранения, комната матери и ребёнка, справочное бюро, кафе, аптечный киоск, пункт приёма платежей, парикмахерская, банкомат. Имеется большое электронное табло, на котором указывается время прибытия и отправления автобусов. Соблюдение расписания регулируется диспетчерской службой.

По сервису и чистоте автовокзал один из лучших в области.

Напротив вокзала находится самая большая ярмарка города — «Юбилейная». 

Кроме автовокзала в городе действуют автостанции «Олимпийская», «Рудничная», «Студенченская».

Междугородние рейсы 
 Старый Оскол — Губкин
 Старый Оскол — Белгород
 Старый Оскол — Воронеж
 Старый Оскол — Липецк
 Старый Оскол — Курск
 Старый Оскол — Донецк
 Старый Оскол — Днепр
 Старый Оскол — Павловск
 Старый Оскол — Острогожск
 Старый Оскол — Шебекино
 Старый Оскол — Валуйки
 Старый Оскол — Кишинёв
 Старый Оскол — Алексеевка
 Старый Оскол — Брянск
 Старый Оскол — Новый Оскол
 Старый Оскол — Москва

Финансовые показатели 
Эсплуатантом является ООО «Старооскольский  автовокзал». Дата регистрации 21 июня 2003 года, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 1 августа 2016 года.

На 2019 год  выручка составила 23 292 000 руб. На 2020 год — 16 343 000 руб., себестоимость продаж  — 20 884 000 руб., убытки — 4 541 000 руб.

На 2021 год выручка выросла до 18,8 млн руб.— на 16%, чистая прибыль составила до 2,1 млн руб.

См. также 
 Старый Оскол (аэропорт)
 Старый Оскол (станция)

Примечания

Литература 
 Анисимов С. Достойный города вокзал (Новый автовокзал открыт в северо-восточной части города) // Октябрьские зори — 24 окт. 1989

Ссылки 
 Старооскольский автовокзал на Яндекс-картах
 Старооскольский автовокзал

Транспорт Старого Оскола
Здания и сооружения Старого Оскола
Автостанции и автовокзалы России